Алфьо́рово, Алфе́рово () — назва населених пунктів у Росії, пов'язана з прізвищем Алфьоров.

Республіка Алтай 
 Алфьорово — село в Майминському районі.

Архангельська область 
 Алфьорово — село в Плесецькому районі.

Владимирська область 
 Алфьорово — село в Гороховецькому районі.
 Алфьорово — село в Гусь-Хрустальному районі.
 Алфьорово — село в Собінському районі.
 Алфьорово — село в Головінському сільському поселенні Судогодського району.
 Алфьорово — село в Муромцевському сільському поселенні Судогодського району.

Вологодська область 
 Алфьорово — село в Вашкінському районі.
 Алфьорово — село в Ростиловському муніципальному утворенні Грязовецького району.
 Алфьорово — село в Сидоровському муніципальному утворенні Грязовецького району.
 Алфьорово — село в Юровському муніципальному утворенні Грязовецького району.
 Алфьорово — село в Кічмензько-Городецькому районі.
 Алфьорово — село в Шекснинському районі.

Московська область 
 Алфьорово — село в Єгор'євському районі.
 Алфьорово — село в Павлово-Посадському районі.
 Алфьорово — село в Чеховському районі.
 Алфьорово — селище в Чеховському районі.

Нижньогородська область 
 Алфьорово — село в Балахнинському районі.

Смоленська область 
 Алфьорово — село в Духовщинському районі.
 Алфьорово — село в Сафоновському районі.
 Алфьорово — селище в Сафоновському районі.
 Алфьорово — село в Тьомкінскому районі.

Станція
 Алфьорово — зупинний пункт Смоленського напрямку Московської залізниці в селищі Алфьорово Сафоновского району.

Тверська область 
 Алфьорово — село в Бєльському районі.
 Алфьорово — село в Весьєгонському районі.
 Алфьорово — село в Калязінському районі.
  Алфьорово — село в Кімрському районі.
 Алфьорово — село в Оленінському районі.
 Алфьорово — село в Сонковському районі.

Тульська область 
 Алфьорово — село в Бєлевському районі.

Ярославська область 
 Алфьорово — село в Мишкінському районі.
 Алфьорово — село в Некоузькому районі.
 Алфьорово — село в Некрасовському районі.
 Алфьорово — село в Ярославському районі.

Див. також 
 Мале Алфьорово — село в Сафоновському районі Смоленської області.